Хили има више значења:
 Хили (Аљаска)
 Хили (Канзас)